Jean-Pierre Elkabbach, journaliste français ;
 Emmanuelle Bach, née Elkabbach.

Patronyme séfarade